Slay ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Slay (* 1975), US-amerikanischer Ringer 
 Darius Slay (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Kathleen Slay (* 1991), US-amerikanische Volleyballspielerin